Senná kopa – szczyt w słowackich Tatrach Wysokich
 Senná kopa – szczyt w słowackich Niżnych Tatrach